Чистый Яр — топонимы в России.

 Чистый Яр — упразднённый в 2013 году хутор в Красноярском районе Астраханской области, входил в состав Юбилейнинского сельсовета (с 2015 года — территория Байбекского сельсовета).
 остров Чистый Яр — в русле Ахтубы, рукава Волги, в Красноярском районе Астраханской области 46.579110, 48.283970
 Озеро Чистый Яр — Кинельский район, Самарская область. 53.138835, 50.619285
 урочище Чистый Яр — Парабельский район, Томская область. 58.838675, 81.508512